est un film japonais réalisé par Kihachi Okamoto, sorti en 1969.

Synopsis 
Le film dépeint Sekihōtai, un groupe d'extrémistes politiques japonais formé en 1868 pendant la guerre de Boshin.

Fiche technique  
 Titre original : 
 Réalisateur : Kihachi Okamoto
 Scénariste : Kihachi Okamoto et 
 Photographie : Takao Saitō
 Société de production : Mifune Production
 Musique : Masaru Satō
 Pays d'origine : 
 Langue originale : japonais
 Genres : jidai-geki ; chanbara
 Durée : 116 minutes 
 Date de sortie :
 Japon :

Distribution  
 Toshirō Mifune : Akage no Gonzō
 Shima Iwashita : Tomi
 Takahiro Tamura : Sagara Sōzō
  : Sanji
  : Ichinose Hanzō
 Nobuko Otowa : Oharu
 Shigeru Kōyama : Aragaki Yaichirō
 Yūnosuke Itō :Kamio Kintarō
 Hideyo Amamoto : Gensai
  : Kesaji
 Shin Kishida : Usakichi
 Jun Hamamura : Kanbei
 Takeo Chii :
 Bokuzen Hidari : Gohei
  : Torazō

Notes et références

Liens externes 
 

Film japonais sorti en 1969
Film en japonais
Film d'action japonais
Film d'aventure japonais
Chanbara
Film de Tōhō
Film de samouraï
Film réalisé par Kihachi Okamoto